De Allsvenskan 2001 was het 77ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, opgericht in 1923. Het seizoen begon op 7 april 2001 en eindigde op 27 oktober 2001. 

De titelverdediger was Halmstads BK, de club die in het voorafgaande seizoen voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de landstitel had veroverd. De titel van 2001 werd uiteindelijk gewonnen door Hammarby IF, met Djurgardens IF als tweede. BK Hacken en Trelleborg FF degradeerden naar de Superettan.

Het seizoen begon met veertien clubs, waaronder de twaalf beste van het voorgaande seizoen en twee uit de Adeccoligaen (Djurgardens IF en Malmo FF), die het seizoen daarvoor de beste waren in die divisie.

In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 535 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,94 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
|  
| Hammarby IF
| 26
| 14
| 6
| 6
| 45
| 28
| +17
| 48
|-style="background: #D0F0C0"
| 2
| Djurgardens IF
| 26
| 13
| 8
| 5
| 36
| 24
| +12
| 47|-style="background: #D0F0C0"
| 3
| AIK Fotboll
| 26
| 12
| 9
| 5
| 45
| 29
| +16
| 45
|-style="background: #D0F0C0"
| 4
| IFK Göteborg
| 26
| 12
| 8
| 6
| 41
| 31
| +10
| 44|-style="background:#CCF3FF;"
| 5
| Helsingborgs IF
| 26
| 11
| 9
| 6
| 47
| 29
| +18
| 42
|-
| 6
| Örgryte IS
| 26
| 10
| 9
| 7
| 36
| 33
| +3
| 39|-
| 7
| Halmstads BK
| 26
| 10
| 8
| 8
| 50
| 31
| +19
| 38
|-
| 8
| Örebro SK
| 26
| 8
| 9
| 9
| 48
| 44
| +4
| 33|-
| 9
| Malmo FF
| 26
| 9
| 5
| 12
| 39
| 46
| –7
| 32
|-
| 10
| IF Elfsborg
| 26
| 9
| 3
| 14
| 31
| 51
| –20
| 30|-
| 11
| GIF Sundsvall
| 26
| 7
| 8
| 11
| 28
| 37
| –9
| 29
|- style="background:#ffeeee;"
| 12
|  IFK Norrkoping
| 26
| 7
| 8
| 11
| 29
| 40
| –11
| 29|- style="background:#FFC0D0;"
| 13
|  BK Hacken
| 26
| 5
| 9
| 12
| 35
| 50
| –15
| 24
|- style="background:#FFC0D0;"
| 14
|  Trelleborgs FF
| 26
| 3
| 5
| 18
| 25
| 62
| –37
| 14'|}

Landskampioen Hammarby IF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2002/03  (tweede kwalificatieronde)
Djurgårdens IF, AIK Fotboll en IFK Göteborg plaatsen zich voor de UEFA Cup 2002/03
Helsingborgs IF plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2002
BK Hacken en Trelleborgs FF degraderen naar Superettan
IFK Norrköping speelt play-offs promotie/degradatie tegen Mjällby AIF, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs
Promotie/degradatie

IFK Norrköping wint met 4-3 over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2000/01
Zweeds voetbalelftal in 2001

2001
Allsvenskan